Die Liste der Mannschaftskader der Division nationale (Schach) 2013/14 enthält alle Spieler, die in der luxemburgischen Division nationale im Schach 2013/14 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während der Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng mit 14 Spielern auskam, setzte die zweite Mannschaft von Cercle d'échecs Dudelange 21 Spieler ein. Insgesamt kamen 136 Spieler zum Einsatz, von denen 8 alle Wettkämpfe mitspielten.

Punktbester Spieler mit 8 Punkten aus 10 Partien war Serge Brittner (De Sprénger Echternach), sein Mannschaftskollege Michael Wiedenkeller erreichte 7,5 Punkte aus 9 Partien. Je 7 Punkte erzielten Claude Wagener (De Sprénger Echternach) und Pierre Gengler (The Smashing Pawns Bieles), wobei Gengler 9 Partien spielte, Wagener 10.

Mit Andrij Sumez, Slim Belkhodja, Ken Adam (alle De Sprénger Echternach), Nikolas Lubbe, Jean-Paul Pettinger, Rafael Schneider, Mathieu Hoffmann (alle The Smashing Pawns Bieles), Tornike Sanikidse (Le Cavalier Differdange), Matthias Braun und Alexander Dany (beide Gambit Bonnevoie) erreichten 10 Spieler 100 %, wobei Sumez und Pettinger je zwei Partien spielten, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2013); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2013); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2013; ARM = Armenien, BEL = Belgien, CRO = Kroatien, DEN = Dänemark, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, ISL = Island, ITA = Italien, LAT = Lettland, LUX = Luxemburg, MDA = Moldawien, ROU = Rumänien, SCO = Schottland, SRB = Serbien, SWE = Schweden, TUN = Tunesien, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Cercle d'échecs Dudelange I. Mannschaft

De Sprénger Echternach

The Smashing Pawns Bieles

Le Cavalier Differdange I. Mannschaft

Gambit Bonnevoie

Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng

Cercle d'échecs Dudelange II. Mannschaft

Le Cavalier Differdange II. Mannschaft

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Insgesamt 10 Spieler von Le Cavalier Differdange und Cercle d'échecs Dudelange wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Ihre Ergebnisse werden separat für beide Mannschaften aufgelistet.

Weblinks 
 Saisonübersicht beim Luxemburgischen Schachverband (französisch)

Schach (Luxemburg)
Schach 2013
Schach 2014
Wikipedia:Liste